Magens ist der Nachname von:
 Hinrich Magens (1857–1925), deutscher Bauingenieur und Unternehmer
 Nicholas Magens (1697 oder 1704–1764), deutsch-britischer Kaufmann und Autor